Helena Magnusdotter kan avse:

 Helena Magnusdotter (Sparre av Aspnäs) 
 Helena Magnusdotter (Bjälboättens oäkta gren)